

Населені пункти та їхні частини
 Ойжень — гміна в Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Ойжень — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ойжень — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ойжень — частина села Речкув-Новий в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки